Xa-la-lá é o segundo álbum da banda gaúcha de pop rock Papas da Língua editado no ano de 1998 pela gravadora Antídoto e distribuída nacionalmente pela PolyGram, um dos trabalhos da curta parceria entre o selo gaúcho e a multinacional holandesa. Os sucessos do álbum são Garotas do Brasil - música que ficou conhecida como jingle da marca de calçados Via Marte, mais Blusinha Branca, Tentação, Mary Jane (Essa Mulher é o Diabo) e Viajar, o principal single da banda, que foi a musica mais popular do tipo feita por eles.

Faixas

Músicos

Papas da Língua 

 Serginho Moah: voz e violão
 Zé Natálio: baixo
 Leo Henkin: guitarra e teclados
 Fernando Pezão: bateria

Convidados 

 Luciano Kurban: programação de teclados, bateria e percussão; teclados adicionais em "Como?", "Freira Rosalinda" e "Noite de Reggae"
 Sérgio Rezende: programação de teclados, bateria e percussão; arranjos de metais em "Mary Jane (Essa Mulher é o Diabo)"
 Cau Netto: teclados
 Jorginho do Trompete: trompete em "Garotas do Brasil"
 Serginho do Trombone: trombone em "Garotas do Brasil"
 Pedrinho Figueiredo: sax em "Garotas do Brasil"
 Bocatto:  trombone em "Mary Jane (Essa Mulher é o Diabo)"
 Nahor Gomes: trompete em "Mary Jane (Essa Mulher é o Diabo)"
 Tony Alves: sax em "Mary Jane (Essa Mulher é o Diabo)"
 Tulio Zani: vocais em "Psycho Lover" e "Rock And Roll Lullaby"
 Ana Amélia Guimarães: vocais em "Em Setembro"

Prêmios e indicações

Prêmio Açorianos 

Álbuns de 1998
Álbuns de Papas da Língua